AWR steht für:
 Adventist World Radio, ein adventistischer Rundfunksender
 Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg
 Anwartschaftsrecht
 Aufwachraum
 Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln
 Außenwirtschaftsrecht, siehe Außenwirtschaftsgesetz
 Awar Airport (IATA-Code), Flughafen von Awar (Papua-Neuguinea), Madang Province, Papua-Neuguinea

awr steht für:
 Awera (ISO-639-3-Code), Geelvink-Bay-Sprache im Kabupaten Waropen in der indonesischen Provinz Papua auf der Insel Neuguinea

Abkürzung